Исаак Восс (, 1618,  — , ) — нидерландский филолог и библиофил, собиратель рукописей.

Биография 
Пятый из шести сыновей гуманиста Герхарда Йоханнеса Восса (Фосса). Первоначальное образование получил в Лейдене у отца и старшего брата, далее обучался в Амстердаме. С ранних лет обучался не только латинскому, но и греческому и арабскому языкам, заинтересовался античной географией. В 1641—1644 годах путешествовал по Англии, Франции и Италии, посетил Флоренцию, Рим, Неаполь, Венецию и Милан. Именно в Италии он стал известным коллекционером древних рукописей. В Париже он познакомился с Гуго Гроцием (бывшего другом его отца) и Джеймсом Ашшером. В 1644 году Исаак Восс был назначен городским библиотекарем Амстердама, а в 1646 году унаследовал от старшего брата Матфея звание официального историографа Голландии и Зеландии. Однако собственно историческая наука его интересовала мало, и в 1671 году он лишился этой должности. С 1644 года был членом Королевского общества в Лондоне.

В 1648 году Восс был приглашён работать в библиотеке королевы Христины Шведской, он также давал ей уроки греческого языка. Уже тогда Исаак Восс прославился беспокойным характером и поссорился с собственным учителем и знаменитыми учёными при стокгольмском дворе (включая Декарта). В 1651 году Восс вновь отправился в путешествие в Италию и Францию. После отречения королевы в 1655 году, он сопровождал её в Брюссель и Амстердам, но в Рим не поехал, и обосновался в Гааге.

В Гааге он большей частью занимался философией и богословием, получая содержание от французского короля Людовика XIV, благодаря чему смог заняться изданием сочинений покойного отца. В 1670 году Восс переехал в Англию, где пользовался поддержкой короля Карла II. В том же году он получил докторскую степень по праву в Оксфордском университете. В 1673 году получил большое наследство и должность каноника в придворной капелле Виндзорского замка, которые сделали его финансово независимым. В 1673 году опубликовал свою наиболее известную работу De poematum cantu et viribus rhythmi, в которой представил обзор стихотворного ритма в античных языках и разработал теорию античной метрики. В 1688 году отказался от должности каноника в Виндзоре и вскоре скончался. Известность получил его отказ исповедаться и покаяться перед кончиной. Его библиотека, включавшая уникальные рукописи (например, «Лейденский Арат» и «Серебряный кодекс», полученный от королевы Христины в счёт задолженного жалованья), после смерти была продана Лейденскому университету.

Критики утверждали, что творчество И. Восса всегда находилось в тени его отца. С молодости он занимался изданием и комментированием древних литературных памятников, для чего собирал богатую библиотеку рукописей. Несмотря на сложный характер, он охотно помогал исследователям и позволял пользоваться своим книжным собранием. И. Восс никогда не был женат и вёл свободный образ жизни, шокировавший его окружение в протестантских Англии и Нидерландах.

Труды 
 De septuaginta interpretibus. 1661.
 De Nili et aliorum fluminum origine. Den Haag 1666.
 De poematum cantu et viribus rhythmi. Oxford 1673.
 De Sibyllinis oraculis. 1679.
 Variarum observationum liber. 1685.

Примечания

Литература 
 Friedrich Koldewey: Vossius, Isaak. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 40, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 370—372.
 Frans F. Blok: Isaac Vossius and his Circle. His Life until his Farewell to Queen Christina of Sweden, 1618—1655. Brill, Leiden 2000, ISBN 90-6980-132-9
 Malte Helfberend: Vossius, Isaac. In: Peter Kuhlmann, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon (= Der Neue Pauly. Supplemente Bd. 6). Metzler, Stuttgart u. a. 2012, ISBN 978-3-476-02033-8, Sp. 1281—1282.
 Eric Jorink, Dirk van Miert (Herausgeber): Isaac Vossius (1618—1689) between Science and Scholarship. Brill, Leiden 2012, ISBN 978-90-04-18670-5 (Brill’s Studies in Intellectual History, Band 214)

Филологи Нидерландов
Библиофилы Нидерландов
Латинские писатели Нового времени